A Copa da CAF  de 2003 foi a 12ª e última edição da competição continental africana. Foi vencida pelo Raja Casablanca, que bateu o Cotonsport de Camarões sobre duas finais.

Nas temporadas seguintes, a Copa da CAF se fundiu com a Recopa Africana para formar a Copa das Confederações da CAF.

Clubes Classificados

Primeira Rodada

|}

1LISCR não conpareceu na primeira partida e foi posteriormente banido por 3 anos pela CAF.

Oitavas de Finais

|}

Quartas de finais

|}

Semi-finais

|}

Finais

|}

Campeão

Ligações externas

Results at RSSSF.com

Copa da CAF
2003 no futebol